Шаль (, ) — велика в'язана чи ткана хустка.
 Ла-Ланд-Шаль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара.
 Шаль-ла-Монтань () — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Ен.
 Шаль (Сарта) — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта.